Granges heißen mehrere Orte in französischsprachigen Gegenden. Der Name geht auf die so genannten Grangien zurück, die von den Zisterziensern als Wirtschaftshöfe gegründet wurden.

in der Schweiz
 die Gemeinde Granges (Veveyse), Kanton Freiburg
 die Gemeinde Granges-Paccot, Kanton Freiburg
 die Ortschaft und ehemalige Gemeinde Granges-de-Vesin, Kanton Freiburg
 die Ortschaft und ehemalige Gemeinde Granges-près-Marnand, Kanton Waadt
 die Ortschaft und Pfarrgemeinde Granges VS, Teil der Gemeinde Siders, Kanton Wallis
 die Ortschaft Granges-sur-Salvan, Teil der Gemeinde Salvan, Kanton Wallis
 Granges ist außerdem der französische Name von Grenchen

in Frankreich
 die Gemeinde Granges (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 die Gemeinde Granges-Aumontzey mit dem Hauptort Granges-sur-Vologne, Département Vosges
 die Gemeinde Granges-d’Ans, Départment Dordogne
 die Gemeinde Granges-la-Ville, Département Haute-Saône
 die Gemeinde Granges-le-Bourg, Département Haute-Saône
 die Gemeinde Granges-les-Beaumont, Département Drôme
 die Gemeinde Granges-Narboz, Département Doubs
 die Gemeinde Granges-sur-Aube, Département Marne
 die Gemeinde Granges-sur-Lot, Département Lot-et-Garonne
 die Gemeinde Guilherand-Granges, Département Ardèche
 die ehemalige Gemeinde Granges im Département Ain, heute Matafelon-Granges
 die Ortschaft und ehemalige Gemeinde Granges-sur-Baume, Département Jura

in Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Pragelato in der Provinz Turin

Granges ist der Name von
 Boso de Granges († 1243), von 1237 bis 1243 Bischof von Sitten
 Philipp Ludwig Siegmund Bouton des Granges (1731–1801), königlich-preußischer Generalmajor, Chef des Jägerkorps zu Fuß

Siehe auch:
 Grange